Бен може да се односи на:

 Бен (име), име, скраћено за Бенџамин
 Бен (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бен (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бен (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Бен (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Бен (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бен"

fi:Ben#Tunnettuja Benejä